Theiler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Theiler (1867–1936), Schweizer Tierarzt in Südafrika
 Florian Theiler (* 1980), deutscher Tänzer, Sänger und Musicaldarsteller
 Friedrich Theiler (1748–1826), deutscher Bildhauer
 Georges Theiler (* 1949), Schweizer Politiker
 Gertrud Theiler (1897–1986), südafrikanische Parasitologin
 Jan Theiler (Pseudonym: Pastor Leumund) (* 1967), deutscher Künstler
 Jorge Theiler (* 1964), argentinischer Fußballspieler
 Luzius Theiler (* 1940), Schweizer Politiker (LdU, später Grüne)
 Marius Theiler (* 1938), Schweizer Sprinter
 Max Theiler (1899–1972), US-amerikanischer Mediziner Schweizer Herkunft, Bakteriologe und Nobelpreisträger
 Peter Theiler (* 1956), Schweizer Theaterintendant
 Richard Theiler (1841–1923), Schweizer Unternehmer
 Thomas Theiler, Landeshauptmann von Wallis
 Willy Theiler (1899–1977), Schweizer klassischer Philologe
 Yves Theiler (* 1987), Schweizer Jazzmusiker 

Theiler bezeichnet:
 Theiler (Mondkrater), benannt nach Max Theiler

Siehe auch:
 Teiler, Teyler, Tyler, Tylor